Спокуса святого Антонія (Босх)
 Спокуса святого Антонія (Далі)